Suria kan syfta på följande platser:

Papua Nya Guinea 

 Suria (flygplats i Papua Nya Guinea), Gulf,

Spanien 

 Súria (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Súria (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar